Obec Nevolice () se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Žije v ní  obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.

Pamětihodnosti 
 Venkovská usedlost čp. 36

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
Vesnice v okrese Domažlice
Obce v okrese Domažlice
Místní akční skupina Český les
Svazek Domažlicko
Sídla v Podčeskoleské pahorkatině